Orem bezeichnet:
 Orem, eine Stadt im Bundesstaat Utah der USA
 Gau-Odernheim, eine Ortschaft im Bundesland Rheinland-Pfalz, im lokalen Dialekt
 Dorothea Orem (1914–2007), Krankenschwester und Pflegetheoretikerin aus den USA